Mesterholdenes Europa Cup finale 1971 var en fodboldkamp der blev spillet den 2. juni 1971. Kampen blev spillet foran 83.179 tilskuere på Wembley Stadium i London, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1970-71. De deltagende hold var hollandske Ajax Amsterdam og græske Panathinaikos. Det var kulminationen på den 16. udgave af Europa Cuppen, siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. 

Panathinaikos var for første gang nået frem til finalen For Ajax var det anden gang, da de i 1969 tabte finalen til AC Milan. 

Angriberen Dick van Dijk bragte allerede i det 5. minut Ajax foran. Indskiftede Arie Haan bragte i det 87. minut hollænderne foran med 2-0, som også blev kampens resultat. Dette startede en række med tre sejre i træk i turneringen for Ajax.

Kampen blev ledet af den engelske dommer Jack Taylor.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1970/71  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1971
AFC Ajax
Panathinaikos F.C.
Fodbold i 1971
Fodbold i London